ИПП-11 − индивидуальный противохимический пакет, принятый взамен ИПП-10.
Средство нейтрализации токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на поражённой коже.
При заблаговременном нанесении на кожу предохраняет от воздействия отравляющих веществ от 6 до 24 часов.

Описание 
ИПП-11 представляет собой герметичный пакет из металлизированной плёнки с насечками,
содержащий тампон, пропитанный нейтрализующим противохимическим составом (ланглик).
На пакете напечатана инструкция.

Для разовой обработки шеи, рук, лица и прилегающих кромок одежды достаточно одного пакета.
ИПП-11 может храниться при температуре от −50°С до +50°С. Гарантийный срок хранения − 5 лет, но может быть продлён при хорошем состоянии оболочки.
Также может применяться для лечения термических и химических ожогов кожи, язв, мелких порезов, гнойных ран. Жидкость пакета обладает также дезинфицирующим действием.

Рекомендуется иметь не менее 4 штук на человека.

Внешний вид 
Пакет из металлизированного полиэтилена с нанесённой на него инструкцией.
Вес пакета − около 35 г. Размеры − 90х130х8 мм.

Инструкция к применению 
 Вскрыть пакет по насечке.
 Достать тампон и равномерно обработать им лицо, шею и кисти рук.
 После обработки тампон выбросить.

Состав рецептуры Ланглик 
 Азотнокислый лантан 6-водный 5,6 ±0,5
 Триэтиленгликоль 65,5 ±1,5
 Этилкарбитол 25±1
 Гидроксид натрия 0,8±0,1
 Вода 2,5 ±0,5

См. также 
 ИПП-8
 ИПП-10
 Индивидуальный перевязочный пакет

Ссылки 
 http://ru-patent.info/20/50-54/2050849.html
 http://gochs.info/p0758.htm 

Индивидуальное снаряжение и обмундирование советских и российских военнослужащих
Индивидуальные противохимические пакеты